Mosdell ist der Familienname folgender Personen:
 Ken Mosdell (1922–2006), kanadischer Eishockeyspieler
 Wayne Mosdell (* 1944), kanadischer Eishockeyspieler